Catello Amarante ist der Name folgender Personen:

* Catello Amarante (Ruderer, 1979) (* 1979), italienischer Ruderer
 Catello Amarante (Ruderer, 1990) (* 1990), italienischer Ruderer